Krukenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Wilhelm Krukenberg (1852–1889), deutscher Physiologe
 Elsbeth Krukenberg-Conze (1867–1954), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Friedrich Ernst Krukenberg (1871–1946), deutscher Pathologe und Augenarzt
 Georg Krukenberg (1856–1899), deutscher Gynäkologe
 Gustav Krukenberg (1888–1980), deutscher Brigadeführer der SS
 Hermann Krukenberg (1863–1935), deutscher Chirurg
 Peter Krukenberg (1787–1865), deutscher Mediziner

Siehe auch
 Krukenberg-Tumor
 Krukenberg-Plastik
 Kruckenberg
 Krückeberg